Luttenberg steht für:

 Ljutomer in der Steiermark, Kleinstadt und Gemeinde in Slowenien
 Luttenberg (Herford), Berg in der Stadt Herford in Deutschland
 Luttenberg (Raalte), Ort in Raalte, Provinz Overijssel, Niederlande